DLS – nome abbreviato con il quale è conosciuto il videogioco Dream League Soccer
 DLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, The Dalles, Stati Uniti